Flavigny ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Flavigny (Cher) im Département Cher
 Flavigny (Marne) im Département Marne
 Flavigny-le-Grand-et-Beaurain im Département Aisne
 Flavigny-sur-Moselle im Département Meurthe-et-Moselle
 Flavigny-sur-Ozerain im Département Côte-d’Or

Personen:
 Elisabeth de Flavigny (1772–1847), deutsche Bankierstochter und Mutter von Marie d’Agoult
 Hugo von Flavigny, Mönch im 11. Jahrhundert